The Burden of Proof, film américain sorti en 1918
 The Burden of Proof, téléfilm américain de 1992